Chassignolles (Indre)
 Chassignolles (Haute-Loire)